(1956), arbitre de football
Tibor Kincses (1960), judoka